Włodzimierz Jarosławowicz (1020–1052)
 Włodzimierz Jarosławowicz (1151–1199)